Lobo ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Lobo (Batangas), Stadtgemeinde in der Provinz Batangas, Philippinen
 Lobo (Kamerun), Gemeinde in Kamerun
 Lobo (Texas), Ort in Texas, Vereinigte Staaten
 Lobo (Dja), Fluss in Kamerun
 Lobo (Sassandra), Fluss in der Elfenbeinküste

Lobo ist der Familienname folgender Personen:
 Alonso Lobo († 1617), andalusischer Komponist
 Anthony Theodore Lobo (1937–2013), pakistanischer Geistlicher, Bischof von Islamabad-Rawalpindi
 Antônio Borges da Silveira Lobo (1908–1979), brasilianischer Marineoffizier
 António Lobo Antunes (* 1942), portugiesischer Schriftsteller
 Baltasar Lobo (1910–1993), spanischer Bildhauer
 Carlos Lobo (* 1970), deutscher Schauspieler
 Cavin Lobo (* 1988), indischer Fußballspieler
 Cristiana Lobo (* 1972), brasilianische Synchronschwimmerin
 Dedei Lobo (* 1962), brasilianischer Politiker
 Duarte Lobo (~1565–1646), portugiesischer Komponist
 Edu Lobo (* 1943), brasilianischer Musiker
 Elias Álvares Lôbo (1834–1901), brasilianischer Komponist
 Estrella Lobo (* 2003), kolumbianische Leichtathletin
 Francisco Rodrigues Lobo (1580–1622), portugiesischer Schriftsteller
 Gerald Isaac Lobo (* 1949), indischer Geistlicher, Bischof von Udupi
 Gerson Lobo (* 1975), kapverdischer Fußballspieler
 Ignatius P. Lobo (1919–2010), indischer Geistlicher, Bischof von Belgaum
 Inês Lobo (* 1966), portugiesische Architektin
 Jerónimo Lobo (1593–1678), portugiesischer Forschungsreisender, Jesuit und Missionar

 Klaus Werner-Lobo (* 1967), österreichischer Autor und Politiker
 Lotus Lobo (* 1943), brasilianische Malerin, Zeichnerin, Graveurin
 Lucillo Haddock Lôbo (1916–1984), brasilianischer Diplomat

 Marcela Lobo Pérez (* 1984), mexikanische Springreiterin
 Miró Lobo (* 1982), mosambikanischer Fußballspieler
 Porfirio Lobo Sosa (* 1947), honduranischer Politiker
 Rebecca Lobo (* 1973), US-amerikanische Basketballspielerin
 Rocque Lobo (1941–2019), indischer Hochschullehrer
 Salvadore Lobo (* 1945), indischer Geistlicher, Bischof von Baruipur
 Sascha Lobo (* 1975), deutscher Schriftsteller, Journalist und Blogger
 Sérgio Lobo (* 1958), osttimoresischer Mediziner und Politiker
 Stephen Lobo (* 1973), kanadischer Schauspieler
 Vincent Lobo (* 1977), indischer Badmintonspieler
 Willie Lobo (* 1937), ugandischer Hockeyspieler

Lobo steht für:
 Lobo (Musiker) (Roland Kent LaVoie; * 1943), US-amerikanischer Musiker
 Lobo (niederländischer Sänger) (Imrich Laurence Lobo; * 1955), niederländischer Sänger
 Lobo (DC Comics), Comicfigur
 Lobo (Western), Heftromanserie
 Lobo (Fernsehserie), philippinische Fernsehserie (2008)
 Lobo (Browser), Webbrowser
 Lobo, Person mit schwarzen und indianische Vorfahren, siehe Zambo
 LOBO electronic, Unternehmen im Bereich Lasershows
 Lobo MC, deutscher Motorcycle-Club
 Rio Lobo, US-amerikanischer Film von Howard Hawks (1970)
 Hafei Lobo, chinesisches Pkw-Modell
 Monte Lobo, Berg in der Antarktis

Siehe auch:
 Lobos (Begriffsklärung)